Il singolare del BMW Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Philippoussis ha battuto in finale Àlex Corretja 7-6 (7-3), 1-6, 6-4.

Teste di serie

  Thomas Enqvist (secondo turno)
  Carlos Moyá (quarti)
  Wayne Ferreira (secondo turno)
  Félix Mantilla (primo turno)

 Alberto Berasategui (secondo turno) 
 Àlex Corretja (finale) 
 Marc Rosset (semifinali) 
 Mark Philippoussis (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 1997
ATP Tour 1997